Rafael del Castillo puede referir a:
:Rafael del Castillo de la Cuesta (Cartagena, 1830<1840 - 1900<1908) escritor, periodista y traductor español, destacado en el género de los folletines. 
:Rafael del Castillo Matamoros, poeta, editor y ensayista crítico de Colombia, nacido en Tunja en 1962.